Nach Generalfeldmarschall Erwin Rommel sind folgende Kasernen benannt:

Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne (Augustdorf), Nordrhein-Westfalen
Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne (Osterode), Niedersachsen
Rommel-Kaserne (Dornstadt), Baden-Württemberg